Tupadly kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Tupadly (ort i Tjeckien, lat 50,44, long 14,47), Mellersta Böhmen, 
 Tupadly (ort i Tjeckien, lat 49,87, long 15,40), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar